Phương Sơn (Bắc Giang)
 Phương Sơn (Khánh Hòa)